Nueva California puede referirse a:

 Nueva California, región histórica de América;
 Nueva California, localidad de Argentina;
 Nueva California, localidad de Panamá;
 Nueva California, localidad de Estados Unidos;